Pierre-Charles Nanteuil né Pierre-Charles Gaugiran à Toulouse en 1775, Pierre-Charles Gaugiran-Nanteuil à partir de 1834, mort à Lieusaint en 1870, est un auteur dramatique français. 
 Charles Gaugiran Nanteuil est un peintre français né à Paris en 1811 et mort en 1881.